Hatvani oder Hatvany ist der Familienname folgender Personen:

 Ferenc von Hatvany (1881–1958), ungarischer Maler und Kunstsammler
 István Hatvani (auch Štefan Hatvani; 1718–1786), ungarischer Theologe, Mediziner und Mathematiker
 Lajos Hatvany (1880–1961), ungarischer Schriftsteller und Kritiker
 László Hatvani (* 1943), ungarischer Mathematiker
 Michael Hatvani, Pseudonym von Mihály Horváth (Historiker, 1809) (1809–1878), ungarischer Historiker und Theologe
 Paul Hatvani (1892–1975), österreichischer Schriftsteller, Chemiker und Übersetzer
 Sándor Hatvany-Deutsch (1852–1913), ungarischer Industrieller und Mäzen